

Зональный раунд

Санкт-Петербург 
14-20 сентября 1993 года

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-7 места

Новгород 
14-20 сентября 1993 года

Ростов-на-Дону 
14-20 сентября 1993 года

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-7 места

Челябинск 
14-20 сентября 1993 года

Группа «А»

Группа «Б»

1-4 места

5-8 места

Финальный раунд 
г. Москва, дворец спорта «Динамо», 13-17 октября 1993 года

Группа «А»

Группа «Б»

Финал четырёх 

Кубок России по мини-футболу
Футбол в России в 1993 году